Мако Ивамацу, известный как Мако (, ; настоящее имя ; 10 декабря 1933 года — 21 июля 2006 года) — японский и американский актёр. Сыграл более чем в ста фильмах и сериалах. В его честь был назван персонаж из анимационного телесериала «Аватар: Легенда о Корре».

Биография 
Родился в Японии, городе Кобэ. В раннем возрасте переехал с родителями в США. Первая роль в 1959 году. В 1967 году номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «Канонерка».

Умер 21 июля 2006 года от рака пищевода.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры озвучивания США
Умершие от рака пищевода
Иммигрировавшие в США из Японии